Le Vol du Phœnix, film américain réalisé par Robert Aldrich en 1965 ;
 Le Vol du Phœnix, film américain réalisé par John Moore en 2004, remake du précédent ;
 Le Vol du Phénix, un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.